Gerusalemme – capitale d'Israele
Gerusalemme Est – parte orientale di Gerusalemme e capitale proclamata dello Stato di Palestina
Gerusalemme Ovest – parte occidentale di Gerusalemme
 Gerusalemme – piroscafo italiano
 Gerusalemme – dipinto di Marc Chagall
Gerusalemme – dipinto di Jean-Léon Gérôme
 Gerusalemme – fermata della linea M5 della metropolitana di Milano
 Gerusalemme celeste – simbolo del paradiso
 Regno di Gerusalemme – stato medioevale fondato dai crociati

Pagine correlate 
Jerusalem